Bijela Gorica (ili Bela Gorica) naselje je u Zagrebačkoj županiji, administrativno pripada općini Mariji Gorici. Površina naselja je 1,24 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine naselje ima 161 stanovnika. 

Naselje je smješteno uz samu hrvatsko-slovensku granicu na rijeci Sutli.

U naselju aktivno djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Bijela Gorica.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji